

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Wikrowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie 
 Wikrowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk 
 Wikrowo – przysiółek osady Kolkiejmy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo